

Onomastica
Bonavita – nome proprio di persona italiano maschile e femminile

Persone
Bonavita da Lugo – francescano italiano
Giovanni Bonavita – ex calciatore italiano
Mario Bonavita – paroliere, compositore e musicista italiano
Massimo Bonavita – politico italiano